Tanzania
 Chabutwa – circoscrizione della regione di Tabora
 Chabutwa – circoscrizione della regione di Tanga